Landtagswahlkreis 148 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Märkischer Kreis I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lippe I (1975)
 Landtagswahlkreis Minden II (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Detmold II (1947 bis 1962)